Nephroma är ett släkte av lavar. Nephroma ingår i familjen Nephromataceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Lavarna inom släktet Nephroma har stor, bladlik bål, barklager på båda sidor och oregelbundet avlånga, bruna eller rödbruna apothecier på undersidan.

Källor

Sporsäcksvampar
Nephroma